Le tournoi de Suède 2014 est un tournoi sur terre battue qui se déroule du 5 au 13 juillet

Faits marquants 
 Pablo Cuevas, bénéficiant d'un classement protégé, remporte le tournoi en simple en battant João Sousa en finale. Il emporte ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Johan Brunström et Nicholas Monroe s'imposent en finale face à Jérémy Chardy et Oliver Marach. Ils emportent leur premier titre ensemble, le  pour le Suédois et le  pour l'Américain.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2014)

Liens externes 
   Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2014
Tennis en juillet 2014